Ханс Кребс може бити:
 Ханс Адолф Кребс, немачки хемичар.
 Ханс Кребс (генерал), немачки генерал из Другог светског рата.